Museum Mile bezeichnet:

 Museum Mile (New York City), ein Abschnitt der Fifth Avenue in New York
 Albertopolis, eine Gegend in London